Miejscowości w USA:
 Sargent – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Sargent (ang. Sargent Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Sargent (ang. Sargent Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Texas
 Sargent (ang. Sargent Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Sargent (ang. Sargent Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sargent
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sargent (ang. Sargent County) – w stanie Dakota Północna
Osoby o nazwisku Sargent:
 Charles Sprague Sargent – amerykański botanik
 John Singer Sargent – amerykański malarz 
 Malcolm Sargent – angielski dyrygent

en:Sargent
ja:サージェント